Une boucle est généralement quelque chose qui retourne à son point de départ. Ce mot est utilisé dans plusieurs domaines :

Agriculture 
 En élevage : une boucle est une plaque d'identification fixée à l'oreille d'un animal domestique.

Artisanat 
 En bijouterie : une boucle d'oreille est un article de joaillerie qui est porté à l'oreille.
 Dans la confection, une ceinture peut se fermer avec une boucle, tout comme une chaussure.

Culture 
 En musique, une boucle est un motif musical utilisé dans la musique électronique qui peut aussi être créé à partir d'un sample.
 Le titre d'un album de Claire Diterzi, Boucle.

Écriture 
 La boucle est un caractère diacritique attaché sous la lettre qu’il modifie.

Géographie 
 la boucle d'un cours d'eau est un autre nom pour un méandre.

Sciences

Mathématique 
En mathématique, le boucle est l'initialisation :
 d'un raisonnement par récurrence
 du procédé de Gram-Schmidt en algèbre

Autre 
 en théorie des graphes, boucle (théorie des graphes)
 en informatique, une boucle (for, while, etc.) est une structure de contrôle ;
 dans les télécommunications, une boucle locale est une partie du réseau téléphonique ;
en éducation, une boucle est une approche où un enseignant suit un groupe d'élèves sur plusieurs années scolaires.

Sport

Patinage artistique 
 une boucle peut être une figure de glisse, un virage ou une figure imposée ;
 un boucle est un saut de patinage artistique (diminutif de « saut de boucle », d'où l'emploi du masculin) ;

Autre 
 un circuit peut être une boucle. Le Tour de France est surnommé la Grande Boucle;
 en aviation, le mot boucle est synonyme de looping ;
 En technique cinématographique muséologique, une boucle de Latham est nécessaire entre les débiteurs rotatifs qui entraînent d'un mouvement continu la pellicule, et la partie mécanique où cette pellicule défile d'un mouvement alternatif (intermittence de 16 à 24 ou 25 images par seconde) dans le couloir de prise de vues, en ce qui concerne la caméra, ou le couloir de projection, en ce qui concerne l'appareil de projection. Sans cette boucle protectrice, la pellicule se détériorerait et finirait vite par casser.

Toponymes 
 Boucle (en néerlandais : Boekel), commune néerlandaise.
 Boucle-Saint-Denis (en néerlandais : Sint-Denijs-Boekel), section de la commune belge de Zwalm.